Gurdy ist der Familienname folgender Personen:

 Annie Hurdy Gurdy (* 1991), deutsche Folk-Musikerin, Multiinstrumentalistin, Sängerin und Songwriterin
 Patty Gurdy (* 1997), deutsche Musikerin